Ein Bibliotheksportal ist im ursprünglichen Wortsinn der (markante Haupt-) Eingang in das Gebäude einer Bibliothek. Heute wird der Begriff auch abstrakt verwendet, als:

informationstechnischer Zugang zum Bestand und Katalogsystem einer Bibliothek über ein Computernetzwerk, siehe Portal (Informatik)
ein Webportal zum gemeinsamen Zugriff auf die Ressourcen mehrerer zusammengeschlossener Bibliotheken oder Archive (siehe u. a. Bibliotheksverbund)